Il singolare del torneo di tennis IPP Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Björn Rehnquist che ha battuto in finale Tomáš Cakl 7-62, 7-64.

Teste di serie 

Assente
 Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)
 Assente
 Peter Wessels (secondo turno)

 Gilles Simon (primo turno)
 Janko Tipsarević (primo turno)
 Grégory Carraz (semifinali)
 Steve Darcis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Open 2005